Шараф Шарифхожаевич Давлатмуродов (род. 2 апреля 1992 года, Новоалтайск, Алтайский край) — российский боец смешанных единоборств таджикского происхождения, представитель полусредней и средней весовых категорий, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA и Bellator. Мастер спорта России по смешанным боевым единоборствам, армейскому рукопашному бою и самбо.

Спортивные достижения 
 Чемпионат мира по панкратиону (2019) — 
 Чемпионат мира по БЖЖ по версии AСBJJ (2021) — 
 Кубок России по ММА — ;
 Чемпионат Азиатской части России по Самбо — ;
 Чемпионат России по АРБ — ;
 Кубок России по АРБ — ;
 Кубок вооружённых сил по АРБ — ;
 Чемпионат мастерского турнира по панкратиону — ;
 Мастер спорта  по ММА, Самбо и АРБ .

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align="center"|18-4-1
| Анатолий Токов
|Решением (раздельным)
|Bellator 269: Федор - Джонсон
|23 октября 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|18-3-1
| Клебер Раймундо Сильва
|Решением (единогласным)
|Open FC 5: Давлатмуродов - Сильва
|12 июня 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Самара, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|17-3-1
| Жонас Боено
|Решением (единогласным)
|OFC 2 Open Fighting Championship 2
|20 февраля 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Самара, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|16-3-1
| Амилкар Алвес
|Техническим нокаутом (удары)
|UMMA Russian Cup 2020: Siberian Federal District
|14 марта 2020
|align="center"|3
|align="center"|1:55
|Барнаул, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|15-3-1
| Бретт Купер
|Техническим нокаутом
|ACA 99: Багов - Халиев
|27 сентября 2019
|align="center"|2
|align="center"|0:24
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|14-3-1
| Исмаэль де Хесус
|Решением (единогласным)
|ACA 95 Moscow
|27 апреля 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|13-3-1
| Умар Янковский
|Техническим нокаутом (удар коленом по корпусу и добивание)
|ACB 90 Moscow
|10 ноября 2018
|align="center"|2
|align="center"|1:45
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|12-3-1
| Гаджимурад Хирамагомедов
|Решением (единогласным)
|ACB 86 Balaev vs. Raisov 2
|5 мая 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|12-2-1
| Бретт Купер
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 76 Cooper vs. Davlatmurodov
|9 декабря 2017
|align="center"|2
|align="center"|3:29
|Квинсленд, Австралия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-1-1
| Миндаугас Вержбицкас
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 68 Young Eagles 21
|26 августа 2017
|align="center"|2
|align="center"|2:38
|Душанбе, Таджикистан
|
|-
|Поражение
|align="center"|11-1-1
| Мухамед Берхамов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ACB 55 Tajikistan
|24 марта 2017
|align="center"|2
|align="center"|2:41
|Душанбе, Таджикистан
|
|-
|Победа
|align="center"|11-0-1
| Хоилтон Латтербах
|Решением (единогласным)
|ACB 49 Rostov Onslaught
|26 ноября 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-0-1
| Бен Аллоуей
|Нокаутом (удар ногой в корпус)
|ACB 41 Path to Triumph
|15 июля 2016
|align="center"|2
|align="center"|2:39
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-0-1
| Денис Черкасов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Top Team Challenge Volume 1
|3 июня 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:12
|Барнаул, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0-1
| Максим Смоляков
|Техническим нокаутом (удары)
|rowspan=2|Altay Republik MMA League - Road to Battle of Tigers
|rowspan=2|30 апреля 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:54
|rowspan=2|Горно-Алтайск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0-1
| Дмитрий Платонов
|Техническим нокаутом (удары)
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|
|-
|Ничья
|align="center"|6-0-1
| Имран Абаев
|Ничья (большинством судейских голосов)
|ACB 32 - Battle of Lions
|26 марта 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Сергей Великов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Altay Republic MMA League - Battle of Tigers 4
|7 февраля 2016
|align="center"|1
|align="center"|2:57
|Горно-Алтайск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Владимир Бедарев
|Сабмишном (удушение сзади)
|rowspan=2|Altay Republik MMA League - Battle of Tigers
|rowspan=2|11 ноября 2015
|align="center"|2
|align="center"|1:15
|rowspan=2|Горно-Алтайск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Илья Никитин
|Техническим нокаутом (удары)
|align="center"|1
|align="center"|3:57
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Хасейн Даудов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 23 - Young Eagles 2
|10 октября 2015
|align="center"|2
|align="center"|1:55
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Денис Черников
|Техническим нокаутом (удары)
|rowspan=2|Altay Republik MMA League - Battle of Champions
|rowspan=2|9 августа 2015
|align="center"|1
|align="center"|4:52
|rowspan=2|Чемал, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Станислав Власенко
|Решением (единогласным)
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|.
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Шарафа Давлатмуродова на сайте Sherdog
 Профиль Шарафа Давлатмуродова на сайте ACA MMA
 Профиль Шарафа Давлатмуродова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты России